Le patronyme flamand Eerdekens est un diminutif du moyen néerlandais eerde (nl. aarde : terre ou sol).

Claude Eerdekens (1948-) est un homme politique belge,

Patronyme flamand